Franz Melchers (1868–1944), peintre néerlandais d'origine allemande
 Gari Melchers (1860–1932), un peintre américain
 Mirjam Melchers (* 1975), une coureuse cycliste néerlandaise
 Paul Melchers (1813  1895), un archevêque et cardinal allemand
Patronyme néerlandais